Bemarivo (rivier), rivier in Madagascar
 Bemarivo (plaats), plaats in Madagascar